Келог има више значења:
 Келог (Ајова)
 Келог (Ајдахо)
 Келог (Минесота)